Благовещенский сельский округ

Российская Федерация

Кировская область 

 Благовещенский округ Свечинского района (до 2006 года)

Краснодарский край 

 Благовещенский сельский округ города Анапы

Ярославская область 

 Благовещенский сельский округ Большесельского района

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Благовещенский сельский округ Жамбылского района